Economy (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Economy (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.